Фраймут Штайн (; 16 июня 1924 года, Нюрнберг — 15 сентября 1986 года, Мюнхен) — фигурист из Германии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1953 года, трёхкратный чемпион Германии (1952—1954 годов) в мужском одиночном катании.

Биография 
Штайн с 1950 по 1954 годы был чемпионом Германии в беге на роликовых коньках. В 1951 и 1952 годах становился чемпионом мира в беге на роликовых коньках. После окончания спортивной карьеры был судьёй по фигурному катанию. В 1964 году выпустил книгу «Eiskunstlaufen: eine Einführung» (Фигурное катание: Введение).

Спортивные достижения

Мужчины

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1952

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1952 года